Wilton est un toponyme et un patronyme devenu également un prénom masculin pouvant désigner :

Patronyme 
 Cecil Louis Wilton, arachnologiste néo-zélandais ;
 David W. Wilton (1873-1940), explorateur polaire et zoologue britannique ;
 Edith de Wilton (961-984), religieuse anglaise ;
 
 Penelope Wilton (née en 1946), actrice britannique ;
 Robert Wilton (1868-1925), journaliste et essayiste britannique ;
 Serlon de Wilton, poète anglais du .

Prénom

Toponyme

Wilton, ville du Wiltshire, qui a donné son nom à :
l'abbaye de Wilton, couvent bénédictin qui aurait été fondé en 830
le diptyque de Wilton, retable peint vers 1395-1399
Wilton House, manoir construit à partir de 1551

Wilton, petite ville de la région de Macarthur  en Nouvelle-Galles du Sud

Wilton, paroisse du Scottish Borders

Wilton, ville du comté de Shelby en Alabama
 Wilton, ville du comté de Little River en Arkansas
 Wilton, ville du comté de Sacramento en Californie
 Wilton, ville du comté de Fairfield dans le Connecticut
 Wilton, ville du comté de Burleigh dans le Dakota du Nord
 Wilton, communauté du comté de Will dans l'Illinois
 Wilton, ville du comté de Cedar dans l'Iowa
 Wilton, ville du comté de Franklin dans le Maine
 Wilton, ville du comté de Beltrami dans le Minnesota
 Wilton, communauté du comté de Boone dans le Missouri
 Wilton, ville du comté de Hillsborough dans le New Hampshire
 Wilton, ville du comté de Saratoga dans l'État de New York
 Wilton, village du comté de Monroe dans le Wisconsin
 Wilton, ville du comté de Monroe dans le Wisconsin
 Wilton Manors, ville du comté de Broward en Floride

Wilton, banlieue de la ville de Cork

Wilton, banlieue de Wellington

l'île Wilton, dans l'archipel François-Joseph

Wilton, ville du Mashonaland oriental

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Prénom américain